Шахин, или рыжеголовый сапсан, пустынный сокол () — вид хищных птиц рода соколов.

Описание 
Внешним видом и поведением похож на сапсана, но немного мельче, верх светлее, низ охристый с менее развитым рисунком, на макушке и затылке имеются ярко-рыжие пятна. Длина тела 33—39 см. Самки крупнее самцов. Длина крыла самцов 274—302, самок 315—332 мм. Вес самца от 330 г, самки около 500 г (максимально зарегистрированная масса 750 г). Размах крыльев 76—98 см. Спина у взрослых бледно-дымчато-серая с более или менее заметными рыжеватыми каймами перьев мантии, низ рыжеватый со сравнительно слабым развитием пестрин. Молодые сверху с более или менее рыжеватой головой, с широкими рыжими каймами перьев, снизу охристо-рыжеваты с широкими бурыми наствольями неправильным бурым поперечным рисунком боков.

Распространение 
Распространен в пустынях и сухих предгорьях (до 1500 м) Северной Африки, Ближнего Востока, Аравийского полуострова, Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии (Кашмир), стран Средней Азии, в горах и предгорьях юга и юго-востока Казахстана от Таласскогo Алатау до Тарбагатая или даже Южного Алтая. Возможно, населяет поднятия в Кызылкумах, западный обрывистый берег Аральского моря и чинки Устюрта. На пролёте и зимовках встречается несколько шире, тяготея к речным долинам и поселениям человека в предгорной зоне.

Образ жизни 
Гнездится на скалах, ведёт оседлый образ жизни. В рационе преобладают птицы: жаворонки, каменки, рябки, пустынные куропатки и др. Экология, гнездовая биология, особенности поведения — как у сапсана.

Классификация 
Шахин иногда рассматривается как два пустынных подвида сапсана Falco peregrinus pelegrinoides и Falco peregrinus babylonicus.

Выделяют 2 подвида шахина (Falco pelegrinoides):
 F. p. babylonicus Sclater, 1861 — обитает в Средней Азии
 F. p. pelegrinoides — в Северной Африке

Охрана 
Вид включён в Красные книги стран Средней Азии, где его численность — не больше нескольких сотен пар.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Птицы Казахстана: шахин 
 Красная книга Казахстана: Шахин (Falco pelegrinoides) 
 Шахин: описание и фото 
 Фото шахина  
 Barbary Falcon (Falco pelegrinoides) — BirdLife species factsheet 

Соколы
Птицы Азии
Птицы Африки
Животные, описанные в 1829 году
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком